Озаско () град је у Бразилу у савезној држави Сао Пауло. Према процени из 2007. у граду је живело 701.012 становника.

Географија

Клима

Становништво 
Према процени из 2007. у граду је живело 701.012 становника.

Спољашње везе 

 

Градови у Бразилу
Википројект географија/Насеља у Бразилу
Сао Пауло (држава)